Андухар:

 Андухар — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Андухар, Даниэль Гарсия (1966) — художник визуальных медиа, активист и теоретик искусства из Испании.
 Андухар, Мариано (род. 1983) — аргентинский футболист, вратарь.
 Андухар, Мигель (род. 1995) — доминиканский бейсболист.
 Андухар, Пабло (род. 1986) — испанский профессиональный теннисист.
 Андухар, Хорхе (род. 1987) — испанский футболист, защитник.